Vargön kan syfta på:
 Vargön – en tätort i Vänersborgs kommun i Västergötland
 Vargöns station – en station vid Älvsborgsbanan
 Vargöns kraftverk – ett kraftverk
 Vargöns BK – en bandyklubb
 Vargöns kyrka – en kyrkobyggnad i Vargön i Västra Tunhems församling
 Vargöns kyrkobokföringsdistrikt – ett tidigare kyrkobokföringsdistrikt 1951–1976
 Vargön, Piteå kommun – en ö i Bottenviken i Piteå kommun
 Vargön (naturreservat) – ett naturreservat i Piteå kommun
 Vargön, Helsingfors – en ö i Helsingfors, Finland
 Vargön Alloys – ett företag

Se även
 Vargskär